Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Tennis Channel Open 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 26 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 1. bis 3. März 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 31 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Las Vegas